Flink, alternativt stavat Flinck, är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna. 
 Flink 2 178
 Flinck 150
Tillsammans blir detta 2 328 personer.

Personer med efternamnet Flink eller Flinck

 Albert Flink (1895–1980), arkitekt
 Birgitta Flink (1914–1999), konstnär
 Govert Flinck (1615–1660), holländsk konstnär
 Gun-Britt Flink (1943–2009), friidrottare
 Gustaf Flink (1849–1931), mineralog
 Ingvar Flink (född 1946), fotbollsspelare
 Jörgen Flink (född 1964), dirigent och arrangör
 Lars Flink (aktiv 1719), skarprättare
 Magnus Flinck (1758–1814), lagman
 Malin Flink (född 1974), fotbollsspelare
 Maria Flinck (född 1957), konsthistoriker och etnolog
 Mats Flink (född 1955), skådespelare och manusförfattare
 Mattias Flink (född 1970), massmördare
 Rudolf Flink (1906–1988), konstnär
 Sofi Flink (född 1995), spjutkastare
 Sten Flink (1906–1982), skulptör och glasgravör
 Thorsten Flinck (född 1961), skådespelare, musiker och regissör

Fiktiv figurer 
 Handelsman Flink, fiktiv figur i Evert Taubes visor

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn